Володарский — посёлок Радищевского района, административный центр Ореховского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 23 километра по прямой на восток от районного центра — посёлка Радищево.

История 
Посёлок был основано в 1921 году.

Население 
Население составляло 178 человек в 2002 году (русские 70 %), 145 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Радищевского района